Карл VIII (Carl, Karl, Charles, Karel, Carlo, Carlos, Károly) може да се отнася за:

 Карл VIII (1408/1409-1470), крал на Швеция (1448-1457, 1464-1465, 1467-1470), като Карл I крал на Норвегия (1449–1450)
 Карл VIII (1470-1498), крал на Франция (1483-1498)